Fairchild se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Fairchild
 Thomas R. Fairchild